Ел Игерал има више значења:

 Ел Игерал (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Игерал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Игерал (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Игерал (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Игерал (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Игерал (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Игерал (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Игерал (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Игерал (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Игерал (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Игерал (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Игерал, Ла Игерита (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Игерал (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Игерал (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Игерал (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Игерал (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Игерал (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Игерал (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Игерал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Игерал (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Игерал (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику